Гертруда Адельборг (1853—1942) — шведська феміністка, одна із провідних учасниць руху за права жінок.
 Марія Адельборг (1849—1940) — шведська художниця по текстилю.
 Оттилія Адельборг (1855—1936) — шведська художниця, ілюстратор дитячих книг, засновниця школи з плетіння мережива.
Шведські прізвища